Dorffeld ist der Name von:

 Dorffeld (Leichlingen), Ortslage im Kernort der Stadt Leichlingen (Rheinland), Nordrhein-Westfalen
 Dorffeld (Witzhelden), einzelstehende Ortslage bei Witzhelden in Leichlingen (Rheinland), Nordrhein-Westfalen
 Dorffeld (Gemeinde Eisenerz), Ortsteil der Gemeinde Eisenerz, Bezirk Leoben, Steiermark

 Dorffeld (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Kreis Warendorf